Манифестация — многозначный термин:

 Манифестация — демонстрация (публичное мероприятие)
 Манифестация болезни — медицинский термин: проявление выраженной, типичной болезненной симптоматики